

Села:
 Теофілівка — Вінницька область, Гайсинський район, Джулинська сільська громада
 Теофілівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Великогаївська сільська громада